Froot – singolo di Marina and the Diamonds del 2014
 Froot – album di Marina and the Diamonds del 2015